Justin Mercier (né le  à Érié, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Heartland Eagles de Saint-Louis dans l'United States Hockey League. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado au , en . Il passe professionnel avec les Monsters du lac Érié dans la Ligue américaine de hockey en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Heartland Eagles de Saint-Louis || USHL ||60 ||12 ||9 ||21 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||16 ||4 ||3 ||7 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Redhawks de Miami || NCAA ||35 ||3 ||7 ||10 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Redhawks de Miami || NCAA ||40 ||10 ||15 ||25 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Redhawks de Miami || NCAA ||42 ||25 ||15 ||40 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Redhawks de Miami || NCAA ||40 ||14 ||15 ||29 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||64 ||13 ||10 ||23 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 80|| 12|| 16|| 28|| 66|| 7|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 76|| 14|| 11|| 25|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || DEG Metro Stars || DEL || 35|| 2|| 3|| 5|| 49|| 12|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 43|| 18|| 12|| 30|| 35|| 11|| 2|| 2|| 4||
12
|-
|2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 15|| 2|| 3|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Walleye de Toledo || ECHL || 46 || 22 || 21 || 43 || 45 || 20 || 8 || 4 || 12 || 14
|-
|2014-2015 || Americans de Rochester || LAH || 16 || 2 || 2 || 4 || 8 || || || || ||
|-
|2015-2016 || HC Gherdeina || Série A || 39 || 20 || 23 || 43 || 72 ||5 ||3 ||7 ||10 ||2

| 9 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

		

Naissance en juin 1987
Naissance à Érié
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Walleye de Toledo